Il doppio del Paris Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale per 6–2, 7–6 Rick Leach e Jonathan Stark.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (semifinali) 
 Rick Leach /  Jonathan Stark (finale) 
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (secondo turno) 
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1997